Rospigliosi ist der Familienname folgender Personen:

 Giulio Rospigliosi (1600–1669), italienischer Geistlicher, Papst Clemens IX.
 Felice Rospigliosi (1639–1688), italienischer Kardinal, Neffe Clemens' IX.
 Giacomo Rospigliosi (1628–1684), italienischer Kardinal, Neffe Clemens' IX.

Siehe auch:

 Pallavicini Rospigliosi, Nachfahren von Giovanni Battista (Giambattista) Rospigliosi (1646–1722), Neffe Clemens' IX.
 Palazzo Rospigliosi (Begriffsklärung für 3 Paläste)